Диего Валентин Гомес (; родился 26 июня 2003) — аргентинский футболист, центральный защитник клуба «Велес Сарсфилд».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Велес Сарсфилд», за который выступал с 2013 года. В марте 2021 года продлил свой контракт с клубом до 31 декабря 2023 года. 25 февраля 2022 года дебютировал в основном составе «Велеса» в матче против «Уракана». 12 июля 2022 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Колона».

Карьера в сборной 
26 марта 2022 года дебютировал в составе сборной Аргентины до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Велес Сарсфилд»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»